Z rozmyślań przy śniadaniu – album zespołu Myslovitz, wydany w 1997 roku. Na płycie znalazło się 17 utworów, głównie szybkich i rockowych. Nagrodzona "złotą płytą". Wiele tytułów piosenek to tytuły filmów, co świadczy o zafascynowaniu zespołu kinem (głównie amerykańskim).

Lista utworów 

 Została wydana również specjalna, rozszerzona wersja albumu z bonusowym utworem To nie był film.

Skład 
 Artur Rojek – śpiew, gitara
 Wojtek Kuderski – perkusja
 Jacek Kuderski – gitara basowa, gitara akustyczna, chórki, tamburyn
 Wojtek Powaga – gitara elektryczna
 Przemek Myszor – gitary

Gościnnie wystąpili 
 Andrzej Smolik – instrumenty klawiszowe utwory (2, 8, 9, 12, 16)
 Tomasz Bonarowski – chórki utwór 10, wah-wah utwór 8

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Sony Music Entertainment Poland
Albumy Myslovitz
Albumy muzyczne wydane w roku 1997
Albumy wyprodukowane przez Tomasza Bonarowskiego